Motocyklowe Grand Prix Walencji 2007 - osiemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 2 - 4 listopada 2007 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2007
2007 w Hiszpanii